

Geografia 
 Regno Unito 
 Isole Pickersgill – arcipelago a ovest dell'Isola della Georgia del Sud, nell'Oceano Atlantico

Persone 
 Barbara Pickersgill – botanica britannica
 Henry William Pickersgill – pittore inglese
 John Pickersgill – politico canadese
 Richard Pickersgill – ufficiale britannico che accompagnò James Cook nei suoi due viaggi nei mari del sud